Por Unisa pode estar à procura de:
Universidade da África do Sul - Unisa, maior universidade do continente africano.
Universidade de Santo Amaro - no Brasil.